Брен () - муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Уаза
 Брен () - муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Атлантична Луара